SMS Dresden ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Dresden (1907), Kleiner Kreuzer der Dresden-Klasse
 SMS Dresden (1917), Kleiner Kreuzer der Cöln-Klasse